Exclusive é um EP digital da banda de rock irlandesa U2, lançado com exclusividade pela iTunes Store em 2003. O EP foi o primeiro lançamento da banda exclusivamente digital.

Esta versão foi a primeira gravação caracterizado pelo U2 na loja iTunes. Ele apresenta um trabalho que tinha sido originalmente planejada para o lançamento comercial de "The Hands That Built America", mas o lançamento da canção como single foi cancelado.

Lista de faixas 
Músicas de U2, letras por Bono e The Edge.

A versão acústica de "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of" foi mixado por Steve Lillywhite. Ele estava disponível anteriormente no single Canadá e na Europa e Austrália, o single de 2001, "Walk On". Foi também disponível nos Estados Unidos o EP 7.

As duas faixas ao vivo foram gravados durante a Elevation Tour, em Boston, Massachusetts, em 6 de junho de 2001. Este show também foi filmado e lançado no DVD Elevation 2001: Live from Boston em 2001.

Pessoal 
Bono Vox – Vocal
The Edge – Guitarra, teclado, vocal
Adam Clayton – Baixo
Larry Mullen, Jr. – Bateria

Ver também 
Discografia de U2

Ligações externas
 

Álbuns de U2
Álbuns produzidos por Daniel Lanois
Álbuns produzidos por Brian Eno
EP de 2003
Álbuns em língua inglesa